Der Kanton Bapaume ist ein französischer Kanton im Arrondissement Arras, im Département Pas-de-Calais und in der Region Hauts-de-France; sein Hauptort ist Bapaume. Vertreter im Generalrat des Départements war von 2001 bis 2014 Jean-Jacques Cottel (PS). Ihm folgte Véronique Thiébaut (ebenfalls PS) nach. Seit 2015 vertreten Évelyne Dromart und Bruno Duvergé (beide UDI) den Kanton im Generalrat.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 75 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Der Kanton bestand bis zur landesweiten Neugliederung der Kantone 2015 aus 22 Gemeinden: Achiet-le-Grand, Achiet-le-Petit, Avesnes-lès-Bapaume, Bancourt, Bapaume (Hauptort), Beaulencourt, Béhagnies,  Beugnâtre, Biefvillers-lès-Bapaume, Bihucourt, Favreuil, Frémicourt, Grévillers, Ligny-Thilloy, Martinpuich, Morval, Riencourt-lès-Bapaume, Sapignies, Le Sars, Le Transloy, Villers-au-Flos und Warlencourt-Eaucourt.

Bevölkerungsentwicklung 

Bapaume